Vito har flere betydninger:
 Don Vito, en person, der blandt andet optrådte i en række tv-programmer
 Vito LoGrasso, en amerikansk fribryder
 Mercedes-Benz Vito, en varebil

Se også 

 San Vito (flertydig)